Miejscowości w USA:
 Mooresville – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Limestone
 Mooresville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Morgan
 Mooresville – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Livingston
 Mooresville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Iredell
Gminy w USA:
 Mooresville (ang. Mooresville Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Livingston